Papierbach und Papiergraben sind Gewässernamen:

 Papiergraben (Eisbach), linker Zufluss des Eisbachs in Mertesheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Papierbach (Ilm), rechter Zufluss in den Mühlkanal neben der Ilm (zur Saale) in Oberweimar, kreisfreie Stadt Weimar, Thüringen
 Papierbach (Lech), linker Zufluss des Lechs in Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Papierbach (Mindel), linker Zufluss des Kanals neben der Mindel in Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Papiergraben (Oberweimar), Straße und Landschaftsschutzgebiet im Stadtteil Oberweimar-Ehringsdorf, Stadt Weimar, Thüringen